Похід — пересування організованої групи людей (загону) з певною метою і в установленому порядку (строю):
 Туристичний похід
 Похід — те ж саме, що процесія, група людей, що пересувається куди-небудь з якоюсь метою
 Весільний похід
 Жалобний похід
 Похід — переміщення військ (сил) або кораблів під час воєнних дій (воєнної кампанії, операції) з однієї місцевості (району) в іншу для виконання бойових або навчальних завдань.
 Похід — організовані дії, виступи, спрямовані на боротьбу з ким-, чим-небудь, на досягнення чогось.
 Похід на Версаль
 Похід на Пентагон

Див. також 
 Хрестові походи